Horvátország
Premuda falu Zára községben, Zára megyében
Premuda sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban